Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Ліндсі Девенпорт і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі пару Чжань Юнжань і Чжен Цзє з рахунком 7–5, 6–7(8–10), [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw

2010
Bank of the West Classic, парний розряд